Ni — обозначение химического элемента никеля.
 NI — код страны Никарагуа.
 NI — ICAO-код авиакомпании Portugália.
 National Instruments
 «Ni05» — японское противотанковое оружие времён Второй мировой войны, применение которого является самоубийством применяющего солдата. Оставшиеся от японской оккупации Ni05 применялись также вьетнамцами против французских танков во время Индокитайской войны 1946—1954.

См. также 
 Ни (значения)